Hinch ist der Familienname von

 Maddie Hinch (* 1988), britische Hockeyspielerin